Uugalik bezeichnet:
 Uugalik (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uugalik (See), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland